Ricardo Lavalle puede referirse a:

 Ricardo Lavalle (La Pampa), una localidad de la provincia de La Pampa en Argentina.
 Ricardo Lavalle (político), un político de Argentina.